Редактор — многозначное слово:

Профессии 
 Редактор — человек, занимающийся редактированием — правкой и подготовкой письменных или иных произведений к изданию.

Программы 
 
Компьютерная программа, позволяющая создавать, открывать и изменять существующие документы в определённом формате.
 Текстовый редактор
 Редактор HTML
 Растровый графический редактор
 Векторный графический редактор
 Нотный редактор
 Молекулярный редактор
 Редактор табулатур
 MIDI-редактор